Джозеф Ориэль Итон (; 1829—1875) — американский художник, работавший в жанре портрета, пейзажа и жанровой живописи; работал маслом и акварелью.

Биография 
Родилcя 8 февраля 1829 года в городе Ньюарке, округ Ликинг, штат Огайо.

С 1846 по 1862 год жил в Цинциннати. В середине 1850-х годов некоторое время находился в Новом Орлеане.

В 1863 году переехал в Нью-Йорк. Ежегодно, с 1864 по 1875 год выставлялся в Национальной академии дизайна. Несколько раз выезжал в Европу. Был избран в Национальную академию дизайна в качестве ассоциированного академика в 1866 году.

Джозеф Ориэль Итон был женат на Эмме Джейн Гудман (Emma Jane Goodman), у них было семеро детей.

Умер 7 февраля 1875 года в Йонкерсе, шатат Нью-Йорк. Был похоронен в Цинциннати на кладбище Spring Grove Cemetery.

Примечания

Ссылки 
 Artists in Ohio, 1787—1900: A Biographical Dictionary
 Joseph Oriel Eaton (1829—1875)
 Eaton, Joseph Oriel; 1829—1875

Художники США
Члены Национальной академии дизайна
Похороненные в Цинциннати